Bourneova nadmoć (roman), roman Roberta Ludluma iz 1986.
 Bourneova nadmoć (2004), filmska adaptacija iz 2004. s Mattom Damonom